Виктор Амадей (, ):
 
 Виктор Амадей I (1587—1637) — принц Пьемонта (1607—1630), герцог Савойский с 1630 года, номинальный король Кипра и Иерусалима.
 Виктор Амадей II (1666—1732) — герцог Савойский (1675—1720), король Сицилии (1713—1720), король Сардинского королевства (1720—1730). Сын Карла Эммануила II, отрёкся от престола в пользу сына, Карла Эммануила III.
 Виктор Амадей III (1726—1796) — герцог Савойский, король Сардинского королевства (1773—1796). Старший сын Карла Эммануила III.
 Виктор I Амадей (нем. Viktor I. Amadeus von Anhalt-Bernburg; 1634—1718) — князь Ангальт-Бернбурга с 1656.
 Виктор I Амадей Адольф (нем. Viktor I. Amadeus Adolf von Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym; 1693—1772) — князь Ангальт-Бернбург-Шаумбург-Хойма в 1727—1772.
 Виктор Амадей Ангальт-Бернбургский (1744—1790) — представитель Ангальтского владетельного дома, дальний родственник Екатерины II, генерал её армии.
 См. также